De Strangers (muziekgroep), een Antwerpse muziekgroep
 De Strangers (strip), een Vlaamse strip (gebaseerd op de muziekgroep)